Der Begriff Streuverlust wird in folgenden Bereichen verwendet:

Marketing, siehe Streuung (Marketing)
Physik, siehe Streuung (Physik)
Elektrotechnik, siehe Streufluss